Крос ( – „кръст, кръстопът, пресичане; кръстосвам, пресичам, прекосявам“) може да се отнася за някое от следните понятия.

Спорт 
 крос (бокс), вид удар
 крос (лека атлетика), бягане през пресечена местност, с производни:
 велокрос, велосипеден крос
 мотокрос, мотоциклетен крос
 сноубордкрос (бордъркрос)
 скикрос, колоездачен крос

Хора 
Крос (Cross, Kross) е фамилно име главно в англоезични страни.
 Бен Крос (р. 1947), британски актьор
 Кейдън Крос (р. 1985), американска актриса
 Марша Крос (р. 1962), американска актриса

Други 
 Крос, езеро в Канада, провинция Манитоба
 Крос, река в Камерун и Нигерия
 Крос Ривър, щат в Нигерия, наречен на р. Крос
 Крос, окръг в САЩ, щата Арканзас
 „Крос“, музикална група в Лондон